Murder Was the Case – cortometraggio diretto da Dr. Dre e Fab 5 Freddy, con protagonista Snoop Dogg (1995)
Murder Was the Case – brano musicale di Snoop Dogg, incluso nell'album Doggystyle (1993)
Murder Was the Case – album discografico di Gucci Mane (2009)